Svátek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Svátek (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Josef Svátek (1835–1897), tschechischer Historiker 
 Oleg Svátek (1888–1941), tschechischer General und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Swatek